Андрей Горонович:
 Горонович, Андрей Кириллович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8793; 26 ноября 1851.
 Горонович, Андрей Николаевич (1818—1867) — русский художник.